Dettenhusen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Dettenhusen (* vor 1330; † nach 1378), Bremer Ratsherr und Bürgermeister
 Gerd von Dettenhusen († nach 1435), Bremer Ratsherr und Bürgermeister

Siehe auch:
 Dettenhausen (Begriffsklärung)